Autopsie (griechisch , von  „selbst“ und  „der Blick, das Sehen“) bezeichnet:

 allgemein die Untersuchung eines Gegenstandes mit eigenen Augen
 speziell vor allem die Obduktion einer Leiche
 Autopsieprinzip, ein Begriff aus der Methodik der Wissenschaft
 Autopsie (Bibliothekswesen), in Bibliotheken die Katalogisierung anhand tatsächlich vorliegender Medien
 Autopsie – Mysteriöse Todesfälle, deutsche Dokuserie

Siehe auch:
 Autopsy